«Трактор» Ташкент () — бывший узбекистанский футбольный клуб из Ташкента. Выступал на одноимённом стадионе.

Названия

История 

Был основан в 1968 году как преемник созданного в 1950 году, но вскоре расформированного клуба ЗМТ. Учредителем и генеральным спонсором команды был «Ташкентский тракторный завод».

В 1968 году дебютировал в зоне «Средняя Азия» Второй лиги СССР. В сезоне-1970 «Трактор» занял последнее, 22-е место и выбыл из турнира.

В том же году клуб впервые участвовал Кубке СССР, но проиграл уже в первом матче. После вылета из Второй лиги команда вплоть до 1986 года участвовала в любительском чемпионате Узбекской ССР.

В 1987 году «Трактор» сумел вернуться во Вторую лигу и выступал в ней до 1989 года. В сезонах-1990-1991 участвовал во Второй низшей лиге СССР.

После распада Советского Союза в 1992-2007 годах «Трактор» выступал в Высшей лиге чемпионата Узбекистана.

После сезона-2007 клуб не смог выплатить зарплаты игрокам, и ПФЛ Узбекистана вынесла решение о недопущении участия «Трактора» в Высшей лиге, отправив его во Вторую лигу.

Вскоре руководство футбольного клуба объявило о расформировании «Трактора» из-за финансовых трудностей.

Достижения

В независимом Узбекистане 
  Финалист Кубка (2004).
 4-е место в Высшей лиге (2005).

Во времена СССР 
  Победитель зоны «Средняя Азия» класса «Б» Второй лиги (1969).
  3-кратный чемпион Узбекской ССР (1967, 1976, 1986).
  Обладатель Кубка Узбекской ССР (1975).

Известные футболисты и тренеры

Тренеры 
  Геннадий Красницкий
  Вадим Абрамов
  Равшан Хайдаров

Футболисты 
  Сергей Бондаренко
  Вячеслав Клочков
  Станислав Стадник
  Сефер Алибаев
 / Тимур Халмуратов
 / Карлен Абрамов
 / Дмитрий Башкевич
 / Вадим Афонин
 / Антон Майеранов
 / Николай Марков
 / Николай Ширшов
 // Денис Шульга
  Вагиз Галиулин
  Алексей Евстафеев
  Азиз Ибрагимов
  Джавлон Ибрахимов
  Анзур Исмаилов
  Ильхом Муминджонов
  Ибрагим Рахимов
  Павел Соломин
  Равшан Хайдаров
  Нумон Хасанов
  Александр Хвостунов

Ссылки 
 Информация про ФК «Трактор» Ташкент на сайте wildstat.ru
 Информация про ФК «Трактор» Ташкент на сайте footballfacts.ru
 Информация про ФК «Трактор» Ташкент на сайте vfm-elita.com

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Ташкента
Футбольные клубы Узбекистана, прекратившие существование